Тирон Фернандо (; 8 августа 1941, Цейлон — 26 февраля 2008, Коломбо, Шри-Ланка) — ланкийский политический деятель, министр иностранных дел Шри-Ланки (2001—2004).

Биография 

Окончил королевский колледж в Коломбо и Оксфордский университетский колледж Кибл. Также получил диплом Лондонской школы журналистики.

Начал карьеру в английской корпорации адвокатов.

В 1977—2004 гг. — депутат Национального Народного собрания (парламент) Шри-Ланки.

Назначался заместителем министра иностранных дел.

В 1993 г. назначен министром средств массовой информации.

В 2001—2004 гг. — министр иностранных дел Шри-Ланки.

В 2004—2006 гг. — губернатор Северо-Восточной провинции.

С 2007 г. — Посол во Франции.

Источники 

 

Министры иностранных дел Шри-Ланки
Выпускники Оксфордского университета
Послы Шри-Ланки во Франции